«Спорт во благо» – благотворительный проект, созданный по инициативе благотворительного фонда «Даунсайд Ап» (г. Москва) в 1996 году. Благотворительность проекта направлена на помощь детям с синдромом Дауна в России.  В рамках проекта проходит несколько благотворительных спортивных акций: турниры по мини-футболу, лыжные гонки, весенний пробег и летний велопробег. 

В основу мероприятий заложены два принципа: для участия в проекте необходима волонтёрская и благотворительная поддержка программ помощи для людей с синдромом Дауна в России и в соревнованиях и участие в мероприятиях вместе с людьми с ограниченными возможностями. 

В 2006 году «Спорт во благо» был запатентован как торговая марка.

В 2014 году проект вышел на федеральный уровень и стал лауреатом премии «Спортивная Россия-2014». Мероприятия проекта проходят во многих городах России, среди которых Москва, Киров, Уфа, Омск, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Мероприятия

Марафоны 
«Спорт во благо» представляет проект на массовых соревнованиях по бегу «7 холмов», «Весенний гром», «Тушинский полумарафон», «Московский марафон» и др.

Легкоатлетические пробеги 
Легкоатлетические пробеги для участников любого возраста и физической подготовки, проводится с 2010 г. Участвуют и индивидуальные бегуны, и корпоративные команды. В разные годы партнёрами пробегов были компании: New Balance, Айсберри, 3sport. Проходит одновременно в нескольких городах России: Нижний Новгород, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Уфа, Омск, Киров, Тольятти, Махачкала, Иркутск, Рязань.

Велопробег 
Велопробег «Спорт во благо» проходит в Москве с 1996 года. В велопробеге принимают участие как индивидуальные участники, так и корпоративные команды. За два дня участники проезжают около 200 км.

Лыжная гонка 
Гонка вольным стилем в 14 возрастных группах на дистанции 3, 5, 10км, и эстафета 500м. Проводится с 2004 года в зоне отдыха Битца, Москва. Позже к гонке присоединились и другие города: Омск, Киров, Екатеринбург. На старт выходят как индивидуальные участники, так и корпоративные команды.

Мини-футбол 
Турниры по мини-футболу для корпоративных команд с отбором по круговой системе, матчи длятся 20 минут. Судейство ведётся судьями республиканской и международной категории. В Москве традиционно проводятся два раза в год – весной и осенью. В турнире постоянно участвует команда родителей детей с синдромом Дауна.

Награды и премии 
 «Спорт во благо» - лауреат премии «Спортивная Россия-2014»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта Спорт во благо
 Страница проекта в социальной сети Facebook
 Страница проекта в социальной сети ВКонтакте